La stagione 2011 della Formula Renault 3.5 Series è stata la settima della competizione, una delle categorie facenti parte della World Series by Renault. È iniziata il 16 aprile ed è terminata il 9 ottobre dopo 9 weekend di corse, con 17 gare in tutto. Il titolo è stato vinto dal canadese Robert Wickens.

Piloti e team

Risultati e classifiche

Risultati

Classifica Piloti
 I punti sono assegnati secondo lo schema seguente:

Classifica Team

Collegamenti esterni
Sito ufficiale della Renault-Sport

2011
Serie e competizioni motoristiche nel 2011